

Geografia 
 Borgo Seganti – frazione di Alfonsine

Persone 
 Carlo Seganti – militare e aviatore italiano, pluridecorato durante la seconda guerra mondiale
 Paolo Seganti – attore italiano